Il singolare del torneo di tennis Perth Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kent Kinnear che ha battuto in finale David Adams 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Chris Wilkinson (primo turno)
 Kent Kinnear (Campione)
 Assente
 Lan Bale (semifinali)

 Michael Daniel (quarti di finale)
 Chris Bailey (quarti di finale)
 Mark Petchey (secondo turno)
 Laurence Tieleman (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Perth Challenger 1992